2014 Голяма награда на Бахрейн е 10-о за Голямата награда на Бахрейн и трети кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 6 април 2014 година на пистата Сакхир в Бахрейн.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бахрейн